Die Abkürzung EMZ steht für

 Einbruchmeldezentrale, siehe Einbruchmeldeanlage
 Elektronischer Massenzahlungsverkehr
 Ertragsmesszahl, ein Verfahren zu Bewertung der Güte eines Bodens
 Europäisches Migrationszentrum (Berlin), Organisation mit den Themengebieten Ethnizität und Migration
 Emz-Hanauer, Elektrotechnikhersteller 

EMZ